Mixtape — неофициальный микстейп американского рэпера DMX. Первоначально должен был быть выпущен 23 февраля 2010 года, но релиз был перенесён на 23 марта 2010 года., первый альбомом рэпера, который выпущен на Success Records после ухода с Sony Urban Music и Columbia Records из-за разногласий, возникших после выхода альбома Year of the Dog… Again. Микстейп содержит песни, которые должны были войти в следующие альбомы DMX — «Walk with Me Now» и «You’ll Fly with Me Later», а также включает новые песни.

В первую неделю продаж Mixtape дебютировал на 20-м месте в Billboard rap charts.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы DMX